FC Koper är en slovensk fotbollsklubb från staden Koper och bildades 1955. Laget spelar på SRC Bonifinka Stadion, som tar 4 500 personer, och spelar för närvarande i den slovenska högstaligan.

Laget var även med i UEFA-cupen säsongen 2006/07 där de blev utslagna i den första kvalomgången mot PFC Litex Lovech, med 6-0 totalt.

Meriter 
Prva liga
Klubben var mästare (1): 2010
Silver (2):  2008, 2014

 Cup
 Vinnare (4): 2006, 2007, 2015, 2022
 Tvåa (1): 2009

 Supercup 
 Vinnare (2): 2010, 2015
 Tvåa (1): 2007

Placering tidigare säsonger

Källor

Externa länkar
 Officiell webbplats

k
k